Ларго Винч ():

 «Ларго Винч» — серия популярных бельгийских графических романов, получивших своё название от имени главного героя.
 «Ларго Винч: Начало» — французский фильм 2008 года.
 «Ларго Винч: Заговор в Бирме» — фильм Жерома Салля 2011 года, сиквел фильма «Ларго Винч: Начало».
 «Ларго Винч: Империя под угрозой» () — компьютерная игра.

См. также